Cette page contient les pages d'homonymie de Joachim, Joachin, Joiaqim et Joaquim.

Joachim est un prénom, issu de l’hébreu ancien יְהוֹיָקִים (Yəhōyāqīm) qui signifie « Yahweh (Dieu) met debout » ou « ressuscité par Yahweh ». Pour les chrétiens, sa fête coïncide avec celle d'Anne, les 26 juillet catholiques grégoriens et 9 septembre orthodoxes voire autres orientaux (). Des prénoms approchants sont Achim, Akim, Gioacchino, Joakin, Joakina, Joaquim, Joaquín, Joaquina, Kim.

Religion 
 Joachim est l'époux de sainte Anne, donc père de Marie et grand-père de Jésus, selon la tradition catholique (ignorée par les Évangiles).

Rois de Juda 
 Joiaqim, fils de Josias ;
 Joachin, fils de Joiaqim.

Saints et bienheureux catholiques 
 Joachim de Flore (vers 1130 - 1202), Joachim de Flore, bienheureux, né en Calabre, abbé fondateur de l'abbaye Saint-Jean-des-Fleurs, créateur de l'Ordre de Flore
 Joachim de Sienne (-1303), bienheureux, religieux italien de l'Ordre des Servites de Marie
 Joaquín Piña Piazuelo (vers 1878 - 1936), bienheureux, religieux de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu, martyr à Barcelone durant la Guerre civile espagnole
 Joachim Senkivskyj (-1941), et Sévérien Baranyk, bienheureux, prêtres basiliens martyrs en Ukraine

Saints orthodoxes 
 Joachim d'Osogovo ()  moine et ascète du monastère d'Osogovo sur le mont Osogovo dans la région d'Oustioug, en Russie

Patriarches 
Primat d'Antioche 
 Joachim 
 Joachim 
 Joachim 
 Joachim 
 Joachim 
 Joachim 

Primat de Constantinople 
 Joachim 
 Joachim 
 Joachim 

Primat de l'Église orthodoxe russe
 Ioakim (1620-1690), né Ivan Petrovitch Savelov

Souverains et princes 
 Joachim , électeur de Brandebourg ;
 Joachim  Hector, électeur de Brandebourg ;
 Joachim-Napoléon , roi de Naples ;
 Joachim de Danemark, prince de Danemark et comte de Monpezat

Artiste 
 Joachim du Bellay, poète français
 Joachim Kühn, musician allemand de jazz
 Joaquin Phoenix, acteur américain

Patronyme 

 Aurélien Joachim, footballeur luxembourgeois ;
 Benoît Joachim, coureur cycliste luxembourgeois ;
 Ferenc Joachim, peintre hongrois ;
 Joseph Joachim, compositeur et violoniste austro-hongrois ;
 Julian Joachim, footballeur anglais ;
 Manuel Joaquim, journaliste français ;
 Marianne Joachim, membre de la Résistance allemande au nazisme ;
 Otto Joachim, compositeur, altiste, violoniste et chambriste québécois ;
 Paulin Joachim, poète et journaliste béninois ;
 Robert Joachim (1987-2020), haltérophile allemand ;
 Walter Joachim, violoncelliste soliste, chambriste et professeur de musique québécois.

Météorologie 
 Tempête Joachim, une tempête frappant les trois-quarts de la France en 
 Ouragan Joaquin, le plus puissant ouragan de 2015

Toponymie 

 Joaquin, ville du comté de Shelby au Texas.

Filmographie 

 Joaquim, film brésilien de 2017 réalisé par Marcelo Gomes.

Voir aussi 
 
 Lycée Joachim-du-Bellay